El término Bejuco puede referirse a:

 Bejuco, un término que se usa para referirse a plantas trepadoras y leñosas;
 el nombre común de la planta Banisteriopsis caapi;
 el nombre común de la planta Combretum farinosum;
 el nombre común de la planta Cuscuta americana;
 el nombre común de la planta Chiococca alba;
 el nombre común de la planta Fridericia chica;
 el nombre común de la planta Fridericia floribunda;
 el nombre común de la planta Gonolobus condurango;
 el nombre común de la planta Heteropsis flexuosa;
 el nombre común de la planta Ipomoea pes-caprae;
 el nombre común de la planta Ipomoea imperati;
 la localidad costarricense de Bejuco, en la provincia de Guanacaste;
 la localidad panameña de Bejuco, en la provincia de Panamá Oeste;